Johana Francouzská či také Blanka (fr. Jeanne de France, květen 1351 – 16. září 1371 Béziers) byla dcera francouzského krále Filipa VI. a Blanky, dcery navarrského krále Filipa III.

Narodila se jako pohrobek. Roku 1370 byla zasnoubena s aragonským infantem Janem a v září 1371 zemřela při cestě do Perpignanu, kde se měla konat svatba. Dočasně byla pohřbena v katedrále Saint-Nazaire a poté byly její ostatky převezeny do Saint-Denis. Hrob byl zničen během protestantských válek v 16. století.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Dynastie Valois
Francouzské princezny
Pohrobci
Úmrtí v Béziers
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1351
Úmrtí v roce 1371